Voici la liste des planètes mineures numérotées de 307001 à 308000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 307001 à 308000

307001-307100

307101-307200

307201-307300

307301-307400

307401-307500

307501-307600

307601-307700

307701-307800

307801-307900

307901-308000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000